Ludwinowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Ludwinowo, village du powiat de Hajnówka
 Ludwinowo, village du powiat de Suwałki

dans la voïvodie de Mazovie
 Ludwinowo, village du powiat de Żuromin 
 Ludwinowo, village du powiat d'Ostrołęka

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ludwinowo, village 

dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Ludwinowo, village